Tullstorp kan henvise til flere forskellige lokaliteter i Skåne län, Skåne, Sverige:

 Tullstorp (Landskrona kommun) − en småort i Landskrona kommun.
 Tullstorp (Malmö kommun) − et tidligere byområde i Malmö kommun. Siden 2005 en del af Malmø.
 Tullstorp (Trelleborgs kommun) − en by i Trelleborgs kommun.
 Tullstorp (Ängelholms kommun) − en bebyggelse i Ängelholms kommun.